Il singolare del torneo di tennis Milan Indoor 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Boris Becker che ha battuto in finale Sergi Bruguera 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (secondo turno)
 Boris Becker (campione)
 Petr Korda (semifinali)
 Ivan Lendl (secondo turno)

 Guy Forget (primo turno)
 Carlos Costa (primo turno)
 Richard Krajicek (secondo turno)
 Michael Stich (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Milan Indoor 1993
ATP Tour 1993